Campanilla blanca puede referirse a:
 el nombre común de la planta Calystegia sepium
 el nombre común de la planta Convolvulus lineatus